Kjeld est un prénom masculin pouvant désigner:

Prénom
Saint Kjeld (XIIe siècle), chanoine danois
Kjeld Abell (1901-1961), écrivain de auteur dramatique danois
 (1895-1975), homme d'affaires britannique
 (1918-1984), pianiste jazz danois
 (né en 1967), entrepreneur et photographe anglais
 (né en 1935), général danois
 (1879-1963), homme politique norvégien
 (1915-1970), acteur danois
Kjeld Kirk Kristiansen (né en 1947), entrepreneur danois
 (1920-1973), homme politique norvégien
 (1887-1910), athlète olympique danois
Kjeld Nuis (né en 1989), patineur de vitesse néerlandais
Kjeld Olesen (né en 1932), homme politique danois
 (né en 1933), rameur olympique danois
 (1920-1962), acteur danois
Kjeld Philip (1912-1989), homme politique et diplomate danois
 (né en 1943), homme d'affaires norvégien
Kjeld Rodian (1942-2007), coureur cycliste danois
 (1925-2005), boxeur olympique danois

Kjeld Thorst (né en 1940), joueur danois de football
 (1910-1945), résistant danois
 (1965-2011), animateur radio danois
 (1927-2011), diplomate norvégien

Voir aussi
Hans Kjeld Rasmussen (né en 1954), tireur sportif danois
Kjelde, localité du comté de Nordland, Norvège

Homonymie de prénom